Премия Р. В. Вуда () — награда Оптического общества (OSA). Вручается за выдающиеся достижения, изобретения или открытия в оптике. Названа в честь Роберта Вуда. Награждение проводится с 1975 года. Медалью награждены два лауреата Нобелевской премии. Призовой фонд предоставлен Xerox.

Лауреаты

Ссылки 
 Сайт премии 

Награды Оптического общества
Награды в области технических наук
Награды по алфавиту